Ukrainian National Association — Український Народний Союз (УНС) — найстарша і найбільша братсько-забезпеченева організація українців у США.
 Український національний антивірус — програмне забезпечення, розроблене в «Українському Антивірусному Центрі» для захисту персонального комп'ютера від шкідливих програм.